Örbrink är ett svensk efternamn tillika släkt. Den 31 december 2019 hette 14 personer i Sverige Örbrink.

Personer med efternamnet Örbrink 

 Nike Örbrink (född 1997), Kristdemokratiska Ungdomsförbundets förbundsordförande
 Mats Örbrink (född 1951), journalist och TV-chef

Källor 

Svenska efternamn
Svenska släkter